Дон Хуан ():

 Хуан, граф Барселонский (1913—1993) — испанский принц.
 Хуан Австрийский (1545—1578) — испанский полководец и флотоводец.
 Дон Хуан Матус — персонаж произведений Карлоса Кастанеды.

См. также 
 Дон Жуан (значения)